Флаг муниципального образования город Але́ксин Тульской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, составленный и употребляемый в соответствии с вексиллологическими правилами, служащий официальным символом муниципального образования, единства его территории, населения, прав и самоуправления.

Флаг утверждён 15 марта 1999 года как флаг муниципального образования «Город Алексин и Алексинский район» и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 447.

В ходе муниципальной реформы 2006 года, муниципальное образование — город Алексин и Алексинский район Тульской области переименовано в муниципальное образование Алексинский район, наделённое статусом муниципального района, с входящими в его состав муниципальными образованиями: город Алексин, Авангардское, Буныревское, Мичуринское, Солопенское и Шелепинское.

15 марта — День муниципального праздника в честь герба и флага Алексина и Алексинского района.

29 июня 2006 года, решением Собрания депутатов муниципального образования город Алексин № 8(11).23, данный флаг был утверждён флагом города Алексина с упоминанием в описании «…и Алексинского района».

Законом Тульской области от 11 июня 2014 года № 2140-ЗТО все муниципальные образования Алексинского района — город Алексин, Авангардское, Буныревское и Шелепинское — объединены во вновь образованное муниципальное образование город Алексин, наделённое статусом городского округа.

Описание 
«Флаг города Алексина и Алексинского района представляет алое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее изображение фигур герба города Алексина и Алексинского района, смещённых к древку».

Обоснование символики 
За основу флага взят исторический герб города Алексина, утверждённый а, описание которого гласит: «».

Красный цвет — символ мужества, самоотверженности, геройства, справедливой борьбы и жизни.

Жёлтый цвет (золото) — символ прочности, величия, богатства, интеллекта и великодушия.

Примечания